«Ёмиури» — японский печатный журнал, существующий с 1874 года.
 «Ёмиури» — литературная премия журнала.